A Voyage Round the World (Eine Reise um die Welt) steht für verschiedene Reiseberichte:

 Reise um die Welt, den im Jahr 1777 erstmals veröffentlichten Bericht Georg Forsters über die zweite Südseereise von James Cook.

 A New Voyage Round the World (Neue Reise um die Welt) von William Dampier (1697), ergänzt durch A Supplement of the New Voyage (1699)
 A Cruising Voyage Round the World, Buch von Woodes Rogers (1712)
 A Voyage to the South Sea, and Round the World, Buch von Edward Cooke (1712) 

und viele andere.

Siehe auch 

Weltumrundung